Ахмед ас-Сафи (; р. 1971, Аль-Дивания, Ирак) — иракский скульптор.

Ас-Сафи изучал скульптуру в Академии Изящных искусств в Багдаде. В 2000 году он выиграл премию имени Исмаила Фатх аль-Тюрка для молодых скульпторов.

На протяжении всего периода международной блокады Ирака ас-Сафи создавал скульптуры и картины в своей студии в Багдаде. Его работы стали объектом коллекционирования иностранных дипломатов и других гостей с Запада и Ближнего Востока.

Известен своей бронзовой скульптурой тонкого литья. Искусство Ахмеда ас-Сафи отражает озабоченность поколения иракских художников 1990-х годов, живших во время международных эмбарго и диктатуры . Его работы также используют темы из древней месопотамской культуры.

С 2005 года Ас-Сафи живёт и работает во Франции.

Примечания 

Скульпторы XX века
Скульпторы XXI века
Скульпторы Ирака
Художники Ирака
Википедия:Биографии современников